Заслоновка — название населённых пунктов в Белоруссии:

 Заслоновка — деревня в Оршанском районе Витебской области.
 Заслоновка — деревня в Сенненском районе Витебской области.

См. также 
 Заслоново